Maksim Michajłowicz Wylegżanin (ros. Максим Михайлович Вылегжанин, ur. 18 października 1982 w Szarkanie, Udmurcja) – rosyjski biegacz narciarski, trzykrotny wicemistrz olimpijski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Maksim Wylegżanin pojawił się 28 grudnia 2001 roku w Krasnogorsku, gdzie w zawodach FIS Race zajął 45. pozycję w biegu na 15 km techniką klasyczną. Niecały miesiąc później wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie w swoim jedynym występie zajął 12. miejsce na dystansie 30 km stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2005 roku, zajmując 37. miejsce w biegu łączonym na 30 km w Pragelato. Pierwsze punkty zdobył niecałe dwa miesiące później, 12 marca w Oslo, gdzie był szósty w biegu na 50 km klasykiem. Sezon 2004/2005 Rosjanin zakończył na 67. pozycji z dorobkiem 56 punktów. W 2009 roku znalazł się w kadrze Rosji na mistrzostwa świata w Libercu. Na mistrzostwach tych Wylegżanin zdobył srebrny medal na dystansie 50 km techniką dowolną, ulegając o jedynie 0.7 sekundy Petterowi Northugowi z Norwegii. W pozostałych startach zajął 24. miejsce w biegu łączonym na 30 km oraz 45. miejsce na 15 km klasykiem. Pierwsze pucharowe podium zaliczył 29 listopada 2009 roku w Ruce, gdzie był drugi w biegu na 15 km stylem klasycznym. W sezonie 2009/2010 jeszcze raz stanął na podium - 20 grudnia 2009 roku w Rogli był trzeci na dystansie 30 km. W klasyfikacji generalnej zajął ósme miejsce, a w klasyfikacji dystansów uplasował się jedną pozycję wyżej. W lutym 2010 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie był między innymi dwukrotnie ósmy: w sztafecie oraz w biegu na 50 km techniką klasyczną. Dwukrotnie na podium zawodów Pucharu Świata stawał także w sezonie 2010/2011: 18 grudnia 2010 roku we francuskim La Clusaz zwyciężył w biegu na 30 km stylem dowolnym, a 22 stycznia 2011 roku w estońskim Otepää był trzeci w biegu na 15 km klasykiem. W klasyfikacji generalnej był tym razem jedenasty, a w klasyfikacji dystansowej szósty. Tuż przed startem Tour de Ski 2010/2011 Wylegżanin oraz trzech innych biegaczy (Słowak Martin Bajčičák oraz dwaj Estończycy, Algo Kärp i Kein Einaste) nie zostali dopuszczeni do startu w tej imprezie z powodu podwyższonego poziomu hemoglobiny we krwi. Mimo to w marcu 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Oslo, zdobywając dwa medale. Najpierw zdobył srebro w biegu łączonym na 30 km, a następnie był drugi na dystansie 50 km stylem dowolnym (oba biegi wygrał Northug). W sezonie 2011/2012 odniósł drugie pucharowe zwycięstwo - 5 lutego 2012 roku w Rybińsku był najlepszy w biegu łączonym na 30 km. Do końca sezonu na podium stanął jeszcze jeden raz, zajmując trzecie miejsce na dystansie 30 km klasykiem w Novym Měscie. W klasyfikacji generalnej był siódmy, a w klasyfikacji biegów dystansowych zajął czwarte miejsce. Zajął także ósme miejsce w klasyfikacji szóstej edycji Tour de Ski. Sezon 2012/2013 zaczął od zajęcia drugiego miejsca w klasyfikacji końcowej Ruka Triple, ponownie przegrywając tylko z Petterem Northugiem. Na przełomie 2012 i 2013 roku brał udział w szóstej edycji Tour de Ski. Rosjanin stanął na podium jednego z siedmiu etapów, a w pozostałych plasował się w czołowej dwudziestce, co pozwoliło mu zająć trzecie miejsce w całym cyklu, za swoim rodakiem Aleksandrem Legkowem i Dario Cologną ze Szwajcarii.
Po sezonie 2018/2019 zakończy karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007